Marana ima više značenja:
 Marana, L'Aquila
 Marana, Vicenza